Константи́н Жда́нов:
 Жданов, Константин Валерьевич (род. 1968) — главный инфекционист МО РФ, полковник медицинской службы, член-корреспондент РАН.
 Жданов, Константин Дмитриевич (1875—1919) — православный священник, мученик за веру.
 Жданов, Константин Иванович (1906—1986) — конструктор воздушных винтов для самолётов и ракет, лауреат Сталинской и Ленинской премий.